Климе́нт (в католической традиции Клеме́нт) — мужское имя древнеримского происхождения. Клемент () в переводе с латинского означает — милостивый, кроткий, мягкий.

Известные носители

Папы римские 
 Климент I, он же Климент (апостол от 70). Пользовался широким почитанием на Древней Руси; ему посвящены значительные храмы в Москве, Торжке и иных местах. Связано это с тем, что мощи папы Климента I, были обретены в Херсонесе, перевезены в Рим и переданы папе Адриану II лично самим славянским первоучителем, создателем славянской азбуки, равноапостольным святым Константином-Кириллом, знаменитым создателем славянской письменности (глаголицы). Похоронен святой Константин-Кирилл в Риме, в храме святого Климента.
 Климент II
 Климент III
 Климент IV
 Климент V
 Климент VI
 Климент VII
 Климент VIII
 Климент IX
 Климент X
 Климент XI
 Климент XII
 Климент XIII
 Климент XIV

Антипапы 
 Климент VII (антипапа)

По имени 
 Климент — патриарх Константинопольский в течение 42 дней в 1667 году. 
 Климент (ум. 22 мая 1299) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский.
 Климент, Климята (конец XII — начало XIII века) — крупный новгородский купец, землевладелец и ростовщик
 Климент Александрийский (ок. 150— ок. 215) — христианский апологет и проповедник Священного Писания, основоположник Александрийской богословской школы.
 Климент Артемьевич — новгородский тысяцкий, посол из Новгорода к князю Александру Невскому.
 Климент Охридский (ок. 840—916) — болгарский и всеславянский просветитель, святой.
 Климент Смолятич, Клим Смолятич (умер после 1164), древнерусский церковный писатель, монах Зарубского монастыря (около Киева), первый митрополит из восточных славян.
 Климент (Алфанов) (конец XIV—начало XV века) — один из новгородцев братьев Алфановых.
 Климент (Верниковский) (1863—1909) — епископ Русской православной церкви, викарий Подольской и Брацлавской епархии.
 Климент (Друмев) (1841—1901) — епископ Болгарского экзархата (в период схизмы); политический деятель Болгарского княжества, писатель.
 Климент (Зедергольм) (1830—1878) — иеромонах Русской православной церкви, насельник Оптиной Пустыни.
 Климент (Капалин) — епископ РПЦ, митрополит Калужский и Боровский.
 Климент (Кинов) (1897—1967) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.
 Климент (Коцомитис) (1954—2021) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Перистерийский.
 Климент (Можаров) — архимандрит Русской церкви, ректор ряда духовных семинарий.
 Климент (Перестюк) (1904—1986, Свердловск) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Свердловский и Курганский.
 Климент (Стояновский) (ок. 1849—1906) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Московского Новоспасского монастыря.
 Климент (Трайковский) (1912—1979) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Охридско-Битольский.
 Климент (Шивачев) (1873—1930) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Врачанский.

Двойное имя 
 Климент-Август, Клеменс Август Баварский (1700—1761) — епископ Альтёттинга, князь-епископ Регенсбургский, князь-епископ Падерборна и Мюнстера, архиепископ и курфюрст Кёльнский, князь-епископ Хильдесхайма, князь-епископ Оснабрюка с 1728 года, великий магистр Тевтонского ордена.
 Климент-Венцеслав, Клеменс Венцеслав Саксонский (1739—1812) — архиепископ Трира, последний трирский курфюрст.

По фамилии 
 Климент, Вацлав (1863—1918) — чешский оперный певец.
 Климент, Ян (род. 1993) — чешский футболист, полузащитник.

Населённые пункты 
 Климент (Пловдивская область)

См. также 
 Климята
 Климяты

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки